

Persone 
Andrew Jacobson  – calciatore statunitense
Ben Jacobson  – cestista statunitense
Brandon Jacobson – scacchista statunitense
David Jacobson  – cineasta statunitense
Edith Jacobson  – psicoanalista statunitense, di origini tedesche
Emily Jacobson  – schermitrice statunitense
Eric Jacobson  – attore e doppiatore statunitense
Georgij Georgievič Jacobson (o Jakobson) – entomologo russo
Hans Jacobson  – schermidore e pentatleta svedese
Howard Jacobson  – scrittore britannico
Ivar Jacobson  – ricercatore informatico svedese
Louisa Jacobson  – attrice statunitense
Louise Jacobson  – vittima del campo di concentramento di Auschwitz
Mark Jacobson  – giornalista e sceneggiatore statunitense
Nathan Jacobson  – matematico statunitense
Peter Jacobson  – attore statunitense
Sada Jacobson  – schermitrice statunitense
Sam Jacobson  – cestista statunitense
Tracey Ann Jacobson  – politica e ambasciatrice statunitense
Van Jacobson  – ingegnere statunitense

Altro 
 5636 Jacobson –asteroide della fascia principale
 Jacobson contro Massachusetts – sentenza della Corte suprema degli Stati Uniti d'America del 1905, in cui i giudici hanno esplicitamente affermato, la piena legalità degli Stati federati nell’applicare, in virtù dei “poteri di polizia” ad essi spettanti, e ai fini di “protezione della sicurezza e della salute pubblica”.

Pagine correlate 
Jakobson